Joannes van Genk (1803-1874), bisschop
Petrus Johannes van Genk (1844-1919), architect
Willem van Genk (1927-2005), kunstschilder